Příjmení Novobilský nosí více významných osobností:

 Jaroslav Novobilský (1903–1942) – český pedagog a odbojář z období druhé světové války, otec Vlastimila Novobilského
 Milan Novobilský (* 1961) – český výtvarník
 Vlastimil Novobilský (1935–2021) – český chemik, pedagog a esperantista, syn Jaroslava Novobilského